Tommaso Natale – giurista e filologo italiano
Tommaso Natale – quartiere di Palermo, Italia